Сливка Антон Романович (1918-1992) — генерал-майор авіації, військовий льотчик 1-го класу, Герой Радянського Союзу.
 Сливка Володимир Юлійович (1943-2014) — український вчений, доктор фізико-математичних наук (1982), професор (1985), академік Академії наук вищої школи, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989, 2001 рр.), Заслужений діяч науки і техніки України.
 Сливка Ігор Володимирович (1977—2014) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Сливка Мирослав Миколайович (1988—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сливка Олексій Іванович — заступник директора Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок»; заслужений працівник культури України.
 Сливка Павло Васильович (* 1949) — український педагог, музейник, історик, краєзнавець, громадсько-політичний діяч.
 Сливка Юрій Юрійович (1930-2017) — доктор історичних наук, професор.

Примітки 

Прізвища